Lista 675 gmin w departamencie Eure we Francji.

 (CAE) Communauté d’agglomération d'Évreux, utworzone w 2000.
 (CAL) Communauté d’agglomération Seine-Eure, utworzone w 2001.
 (CAV) Communauté d’agglomération des Portes de l’Eure, utworzone w 2003.

 

Gminy we Francji